Die Women’s Regional Handball League 2011/12 war die 4. Spielzeit der Women’s Regional Handball League. Die Saison begann am 10. September 2011 und endete am 22. April 2012.

Titelverteidiger ŽRK Budućnost Podgorica gewann den dritten Titel in Serie.

Modus 
Zuerst wurde ein Grunddurchgang gespielt, während welchem aufgrund der ungeraden Anzahl an Teams an jedem Spieltag eine Mannschaft spielfrei hatte. Die vier besten Teams nahmen an einem Platzierungsturnier, dem Final Four, teil.

Grunddurchgang 

Endstand vom 20. April 2012

Kreuztabelle 
Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte angeführt, die Gastmannschaft in der ersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angeführt. Strafverifizierte Spiele sind blau hinterlegt.

Endstand vom 20. April 2012

Final Four 
Das Final Four findet am 21. und 22. April 2012 in der montenegrinischen Hafenstadt Bar statt.

Torschützen 
Im Grunddurchgang verzeichneten 103 Spielerinnen mindestens einen Torerfolg. In 40 regulären, d. h., nicht strafverifizierten Spielen erzielten sie insgesamt 2103 Treffer, was einem Durchschnitt von 52,58 je Spiel entspricht. Im Final Four gelangen mit 218 Toren durchschnittlich 54,5 Treffer pro Spiel.

Einzelnachweise 

2011
Handballsaison 2011/12